Indonesië
 Pulau Burung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Pulau Burung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Pulau Burung (eiland), een eiland voor de kust van Jakarta